Мазур, Владимир:
 Мазур, Владимир Александрович (1945—2021) — советский актёр, сценарист и режиссёр.
 Мазур, Владимир Борисович (1932—2012) — советский и российский геолог, заместитель министра геологии РСФСР (1981—1987 гг.).
 Мазур, Владимир Владимирович (род. 1966) — российский государственный деятель, губернатор Томской области.
 Мазур, Владимир Дмитриевич (род. 1942) — украинский политик, народный депутат Украины.